Вельбовский сельский совет () — входит в состав
Гадячского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Вельбовка.

История 
 1920 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Вельбовка 
 с. Запсельское 
 с. Тёплое 
 с. Тютюривщина

Примечания